Bamba Bakari – attore ivoriano
 Dagui Bakari – ex calciatore ivoriano
 Saïd Bakari – calciatore comoriano